12 км,  12-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

населённые пункты 
 Разъезд 12 км — упразднённый в 1997 году населённый пункт в Амурском районе Хабаровского края России. Входил в состав Санболинского сельского поселения.
 12 км — населённый пункт (тип: разъезд) в Переволоцком районе Оренбургской области.
 12-й км — посёлок при железнодорожном разъезде в Хорольском районе Приморского края. Входит в Лучкинское сельское поселение.

Грузия 
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 574812

Россия 
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 256525
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 269510
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 871226
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 651826
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 636116
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 207425
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 208625
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 015740
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 016329
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 764615
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 296236
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 310734
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 510844
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 521641
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 512411
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 607537
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 604238
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 815412
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 806625

Украина 
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога, линия 7 км — Золотнишино. Код 425552
 12 км — закрытый разъезд, Приднепровская железная дорога. Код 475424

Луганская область 
 12 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 500043